Ragnarök ou Ragnarok pode se referir a:

Mitologia 
 Ragnarök - segundo a mitologia nórdica é o fim do mundo

Jogos eletrônicos 
 Ragnarök Online - MMORPG criado pela empresa sul-coreana Gravity Corp.
 Ragnarok Online 2 - seqüência do MMORPG Ragnarok Online

Animes 
 Ragnarok The Animation - anime de 26 episódios baseada no popular manhwa Ragnarök Ragnarok Online
 Matantei Loki Ragnarok - série de mangá criada por Sakura Kinoshita
 Ragnarok (manhwa) - série de manhwa criada por Lee Myung-Jin

Música 
 Ragnarok (álbum de Týr) - álbum da banda feroesa Týr

Filmes ou Series 
 Thor: Ragnarök - Filme da Marvel Studios
Ragnarok

Desambiguação